Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde 2013 zum 13. Mal ausgetragen, davon zum vierten Mal als eingleisige Liga.

Die Spiele wurden vom 14. Juli bis 11. August 2013 ausgetragen. Es konnte in diesem Jahr keine Mannschaft absteigen.

Spieltage und Mannschaften

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2013
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2013

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der 2.Tennis-Point Bundesliga

Einzelnachweise 

2013
Tennissaison 2013